Handballausschuss steht für:
 Österreichischer Handballausschuß, Vorgänger des heutigen Österreichischen Handballbundes (ÖHB)
 Schweizerischer Handballausschuss, Vorgänger des heutigen Schweizerischen Handball-Verbandes (SHV)
 Internationale Handballföderation, in den 1940er Jahren in Österreich als Internationaler Handballausschuß bezeichnet